Informer steht für:

 Informer (Lied), Lied des kanadischen Reggae-Toasters Snow (1992)
 Informer (Fernsehserie), britische Krimi-Dramaserie des Fernsehsenders BBC One (2018)
 Informer (Zeitung), serbische Zeitung (gegründet 2012)

Siehe auch:
 The Informer